Жестокий ангел ()

 Жестокий ангел (телесериал, 1976) — Бразилия
 Жестокий ангел (телесериал, 1997) — Бразилия